Joran steht für:
 Joran, abendlicher, schwacher, zuweilen auch stürmischer Fallwind am Südrand des Jura in der Schweiz

Joran ist der Familienname folgender Personen:
 Jiří Joran (geb. 1920), tschechischer Opernsänger (Bassbariton)
 Pauline Joran (1870–1954), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)